Henri Jolicoeur (1839-1895), docteur français;
 Henri Jolicoeur (1905-1967), ancien député unioniste québécois.